Bulus (Bandung)
 Bulus (Gebang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing